Кивервил може да се односи на:

 Кивервил (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Кивервил (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Кивервил (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена
 Кивервил сир Јер, насељено место у Француској, у департману Приморска Сена